Сезон 1960 года стал 27-м для футбольного клуба «Торпедо Москва». В нём Чемпионат СССР впервые проводился в 2 этапа, когда по 3 лучшие команды из обеих подгрупп предварительного раунда класса «А» разыгрывали между собой медали в двухкруговом турнире. Торпедовцам удалось выиграть оба этапа, что привело их к первой победе в чемпионатах СССР. Более того, им удалось сделать золотой дубль, когда за минуту до конца дополнительного времени финала Кубка СССР Валентин Иванов забил победный мяч в ворота тбилисского «Динамо».

Состав 

Главный тренер: Виктор Маслов

Чемпионат СССР 1960

Предварительный этап

Матчи

Турнирная таблица подгруппы I

Финальный этап

Матчи

Турнирная таблица

Кубок СССР по футболу 1959/1960

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
Статистика игроков «Торпедо» в чемпионате-1960
Матчи «Торпедо» в чемпионате-1960
Матчи «Торпедо» в Кубке 1959—1960

1960
1960
Торпедо Москва